La saison 2021 du Championnat de Norvège de football est la  édition de la première division norvégienne. Les seize équipes s'affrontent au sein d'une poule unique, en matches aller-retour, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de 1. divisjon, la deuxième division norvégienne. Le club classé  doit disputer un barrage de promotion-relégation face au vainqueur du tournoi accession de deuxième division. FK Bodø/Glimt est le tenant du titre. Lillestrøm SK et Tromsø IL accèdent à l'élite norvégienne.

Le championnat devait débuter le , mais en raison de la pandémie de Covid-19 la date est reportée à début mai.

Le FK Bodø/Glimt conserve son titre, le second de son histoire.

Participants 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Autour d'Oslo:VålerengaStabækMjøndalenStrømsgodsetSarpsborgLillestrøm SK</div>

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations entre les équipes concernées (points, différence de buts, buts marqués à l'extérieur, buts marqués).

Résultat des rencontres 
Les deux cent quarante rencontres des trente journées de la saison régulière se déroulent du  à . Le tableau ci-dessous résume leurs résultats.

Barrages de relégation 
Un barrage de relégation est disputé en fin de saison, le , afin de déterminer les derniers participants pour l'exercice suivant. Il oppose le SK Brann, quatorzième d'Eliteserien, au FK Jerv, troisième de 1. divisjon et vainqueur du tournois d'accession. Et c'est le club de Grimstad qui s'impose (et accède à l'élite) au bout du suspens : Alors que le score est de un partout à la fin du temps réglementaire, six buts sont marqués pendant les prolongations dont cinq en huit minutes. Le score final étant de quatre à quatre, le sort du match se décide lors d'une séance de tirs au but indécise qui s'achève après neufs tentatives pour chaque équipe sur le score de sept à huit.

Statistiques

Leader par journée 
La frise chronologique ci-dessous montre le club leader d'Eliteserien à chaque journée.

Dernier par journée 
La frise chronologique ci-dessous montre le club dernier d'Eliteserien à chaque journée.

Évolution du classement 
Évolution du classement :

Meilleurs buteurs 
Ohi Omoijuanfo, l'attaquant norvégien du Molde FK est le meilleur buteur de la saison 2021 avec  inscrits. Il succède au danois Kasper Junker ( avec FK Bodø/Glimt en 2020).

Bilan de la saison

Notes et références

Lien externe 
Classement et résultats sur Soccerway.com

2021
Norvège 2021
Norvège 2021